Karl Wirth ist der Name folgender Personen:

* Karl Wirth (Klavierbauer) (1800–1882), deutscher Orgel- und Klavierbauer
 Karl-August Wirth (1927–2013), deutscher Kunsthistoriker  
 Karl-Ernst Wirth (* 1951), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Karl Friedrich Wirth (auch Carl Wirth; 1786–1856), Jurist und Regierungsbeamter, Mitglied des Landtags von Sachsen-Weimar-Eisenach 
 Karl-Heinz Wirth (* 1944), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Joseph Wirth (Karl Joseph Wirth; 1879–1956), deutscher Politiker (Zentrum)
 Carl Wirth